

Patronymes 
Klimovitch (en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Sergueï Klimovitch (1974-), joueur de hockey sur glace russe
 Vera Klimovitch (1988-), joueuse de volley-ball biélorusse

Voir aussi 
 

Patronyme russe